Педро Луис Огасон (;  — ) — мексиканский пианист.

Биография 
Сын и тёзка мексиканского государственного деятеля Педро Луиса Огасона (на момент рождения сына занимавшего должность судьи Верховного суда Мексики).

Учился в Мехико у Карлоса Менесеса, в 19-летнем возрасте дебютировал как солист с концертом Эдварда Грига. Затем совершенствовал своё мастерство в США под руководством Иосифа Гофмана, дал концерты в Нью-Йорке. В 1903 г. впервые в Мексике исполнил произведения Клода Дебюсси. В 1904 г. выступил с концертом в рамках Всемирной выставки в Сент-Луисе.

Наиболее известен как музыкальный педагог, оказавший определяющее влияние на формирование творческой личности Карлоса Чавеса, учившегося у него в 1915—1920 гг. Среди других учеников Огасона, например, Франсиско Ахеа.

Примечания

Литература 
 Jorge Velazco. El pianismo mexicano del siglo XIX. // Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1982. — Vol. XIII, num. 50, tomo II. — Pp. 222—224. 

Пианисты Мексики
Академические музыканты Мексики